Hurricane může znamenat:
 Hawker Hurricane – britský jednomístný stíhací letoun
 Hurricane (singl) – singl Boba Dylana
 Honda CBR-600F, známá jako 'Hurricane'
 Hurricane (lokomotiva) — lokomotiva z roku 1838
 Hurricane (píseň, Dohr & Mangold ) — píseň od Dohr & Mangold a Jonathan Mendelsohn z roku 2013
Další možné významy lze nalézt na rozcestníku Hurikán.